Петловача је насеље у Србији у општини Шабац у Мачванском округу. Према попису из 2011. било је 1366 становника.

Галерија

Демографија 
У насељу Петловача живи 1154 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 37,3 година (36,5 код мушкараца и 38,1 код жена). У насељу има 407 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,74.

Ово насеље је углавном насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Град Шабац
Насељена места у Мачванском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији